Лафа́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 80 км на південь від Ліона, 39 км на північ від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Лафарр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лафарр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш